fbxkb — X11 индикатор раскладки клавиатуры в  UNIX-подобных операционных системах.

Основное назначение утилиты — показывать значение текущей раскладки клавиатуры в области системных уведомлений.
Это NETWM совместимая утилита, которая зависит только от GTK+ (не требуя установки среды рабочего стола GNOME)

Лицензия 
Утилита бесплатна и распространяется по лицензии GPL.

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница
 Краткое руководство по замене иконок раскладок клавиатуры в fbxkb

Свободные утилиты
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL